Die Thai League 2021/22 war die 25. Spielzeit der höchsten thailändischen Fußballliga seit ihrer Gründung im Jahr 1996. Die Liga wurde aus Sponsorengründen auch Hilux Revo Thai League genannt. Sponsor der Thai League war der Automobilhersteller Toyota.

Die Saison sollte am 31. Juli 2021 beginnen und voraussichtlich am 21. Mai 2022 enden. Titelverteidiger war BG Pathum United FC. Aufgrund der COVID-19-Pandemie wurde der Start erst auf den 13. August 2021 und später auf den 3. September 2021 verschoben. Die Saison endete mit dem letzten Spieltag am 4. Mai 2022. Meister wurde Buriram United.

Modus 
Die Vereine spielten ein Doppelrundenturnier aus, womit sich insgesamt 30 Spiele pro Mannschaft ergaben. Es wurde nach der 3-Punkte-Regel gespielt (drei Punkte pro Sieg, ein Punkt pro Unentschieden). Die Tabelle wurde nach den folgenden Kriterien bestimmt:

 Anzahl der erzielten Punkte
 Anzahl der erzielten Punkte im direkten Vergleich
 Tordifferenz im direkten Vergleich
 Anzahl Tore im direkten Vergleich
 Tordifferenz aus allen Spielen
 Anzahl Tore in allen Spielen

Mannschaften 
Aufsteiger
 Thai League 2 – 2020/21 → Thai League 2021/22
 Nongbua Pitchaya FC
 Chiangmai United FC
 Khon Kaen United FC

Absteiger
 Thai League 2020/21 → Thai League 2 - 2021/22
 Sukhothai FC
 Trat FC
 Rayong FC

Personal 
Stand: 2. Mai 2022

Ausländische Spieler 
Stand: 2. Mai 2022

Tabelle 
Stand: Saisonende 2021/22

|}

Tabellenverlauf 
Verlegte Partien werden entsprechend der ursprünglichen Terminierung dargestellt, damit an allen Spieltagen für jede Mannschaft die gleiche Anzahl an Spielen berücksichtigt wird.

Torschützenliste 
Stand: Saisonende 2021/22

TOP Assists 
Stand: Saisonende 2021/22

Hattricks 
Stand: Saisonende 2021/22

4 Vier Tore in einem Spiel

Weiße Weste (Clean Sheets) 
Stand: Saisonende 2021/22

Ergebnisse 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Stand: Saisonende 2021/22

Auszeichnungen

Monatliche Auszeichnungen

Jährliche Auszeichnung

Best XI

Zuschauerzahlen 
Stand: Saisonende 2021/22

Gesamtbilanz 

 Höchste Zuschauerzahl: Buriram United – Chiangrai United (23.046 Zuschauer; 29. Spieltag)
 Niedrigeste Zuschauerzahl: 29 Spiele mit 0 Zuschauern wegen Coronabestimmungen / Chiangrai United – Samut Prakan City FC (262 Zuschauer; 1. Spieltag)

Zuschauer bei Heimspielen

Weblinks 
 Offizielle Website Thai League

Einzelnachweise 

202122
Fußballsaison 2021/22